Indonesia Open ist der Name folgender Sportveranstaltungen:

 Indonesia Open (Golf)
 Indonesia Open (Badminton)
 Indonesia Open im Damentennis (1993 bis 1997), siehe WTA Jakarta
 Indonesia Open im Herrentennis (1993 bis 1996), siehe ATP Jakarta